Tannsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tannsjö, sjö i Markaryds kommun,  (37,1 ha)
Tannsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Hylte kommun,  (1,07 km²)
Tannsjön (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (55,7 ha)
Tannsjön (Skillingmarks socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (5,07 km²)
Tannsjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (45,6 ha)
Tannsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (2,56 km²)
Tannsjön, Strömsunds kommun, by i Hammerdals socken, 
Lill-Tannsjön, sjö i Sollefteå kommun och Strömsunds kommun,  (33,6 ha)
Tannsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,25 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn